Der Hyundai i30 ist eine in der Kompaktklasse angesiedelte Pkw-Modellreihe des südkoreanischen Automobilproduzenten Hyundai Motor Company. Hergestellt wird das Modell seit März 2007 im Werk bei Ulsan in Südkorea. Parallel dazu begann im November 2008 die Produktion der für Europa und Afrika bestimmten Einheiten im tschechischen Werk bei Nošovice.

Mit dem i30 löste Hyundai in manchen Ländern den Hyundai Avante ab. In anderen Ländern dagegen ersetzte er den Hyundai Elantra. Für den Heimatmarkt Südkorea und einige Exportmärkte behielt Hyundai den Namen des jeweiligen Vorgängers bei.

Im März 2012 kam die zweite Generation des i30 auf den Markt, zunächst nur als fünftürige Schräghecklimousine. Der Kombi folgte im Sommer 2012. Ab Februar 2013 wurde die i30-Palette um ein dreitüriges Coupé erweitert.

Die dritte Generation steht seit Januar 2017 als Schrägheck-Variante bei den Händlern. Der Kombi folgte im Juli 2017. Im Dezember 2017 kam mit dem Fastback auch erstmals eine Limousine auf Basis des i30 in den Handel.

Zum Modelljahr 2019 (ab September 2018) erhält der i30 eine kleine Überarbeitung. Alle Modelle erfüllen jetzt die Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Die Dieselmotoren erhalten dazu einen SCR-Kat mit Adblue-Einspritzung, die direkteinspritzenden Benzinmotoren einen Ottopartikelfilter. Im Innenraum entfällt das 5"-Display, serienmäßig erhält der i30 jetzt ein 8"-Display, nach wie vor mit optionaler Navifunktion. Außen unterscheidet sich das Modelljahr 2019 vom Vorgänger durch den Einsatz der Frontschürze, die bisher nur dem Fastback vorbehalten war. Die Ausstattungslinien werden durch die N-Line ergänzt, die rein optisch den sportlichen N-Modellen folgt.

Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2007 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland 353.584 Hyundai i30 neu zugelassen worden. Mit 32.697 Einheiten war 2011 das erfolgreichste Verkaufsjahr. 

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
i30
Fahrzeug der Kompaktklasse
Kombilimousine
Kombi